La wilaya d'Aïn Defla est composée de douze daïras (circonscriptions administratives)chacune comprenant plusieurs communespour un total de trente-six communes.

Liste de daïras 

Daïras de la wilaya d'Aïn Defla :

Voir aussi